Le terme anhydre (du grec ), désigne généralement une substance (sel, cristal ionique, composé, solvant, gaz) qui ne contient pas d'eau libre, ou alors qui en contient en très faible quantité, ce qui se traduit par une activité de l'eau presque nulle.

Substances liquides 
Un solvant organique est considéré comme anhydre quand on l'a desséché du mieux possible. Selon le solvant et son caractère hygroscopique, il est difficile d'abaisser sa teneur en eau au-dessous de  (benzène, peu hygroscopique) à  (méthanol, très hygroscopique).

Substances gazeuses 
On qualifie souvent l'ammoniac NH et le chlorure d'hydrogène HCl d'anhydres quand ils sont à l'état gazeux, par opposition à leurs solutions aqueuses, d'usage plus courant.

Substances solides 
En chimie et en minéralogie, on qualifie d'anhydres les cristaux ou les minéraux qui ne contiennent pas d'eau de cristallisation (ceux qui en contiennent sont dits hydratés). Par exemple, le gypse est un sel hydraté de formule  qui se transforme en hémihydrate  dans la fabrication du plâtre, et qui donne du sulfate de calcium anhydre  lorsqu'il est complètement calciné.

En géologie, et notamment en pétrologie, on qualifie de nominalement anhydres les minéraux qui ne contiendraient pas d'eau s'ils étaient purs, mais qui en comportent un tout petit peu sous la forme de défauts cristallins, en quantité suffisante pour devoir être pris en considération dans le bilan de l'eau à l'échelle de la planète. L'olivine et la wadsleyite du manteau notamment, de formule , sont peut-être un réservoir d'eau majeur.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Dessiccation
 Déshydratation (chimie)
 Anhydride
 Hydrate

Matière